Il singolare del torneo di tennis Challenger Lugano 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Patience che ha battuto in finale Guillermo García López 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Potito Starace (secondo turno)
 Marcos Daniel (quarti di finale)
 Oliver Marach (semifinali)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)

 Guillermo García López (finale)
 Albert Montañés (secondo turno)
 Marc Gicquel (secondo turno)
 Sergio Roitman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2006